Anthony Franciosa – attore statunitense
 Massimo Franciosa – sceneggiatore, regista e scrittore italiano